Та́упо:

 Таупо — озеро на Северном острове Новой Зеландии.
 Таупо — город на Северном острове Новой Зеландии.
 Таупо — вулкан на Северном острове Новой Зеландии.
 Таупо — авто- и мотоспортивная трасса в Новой Зеландии.